gmina Środa Śląska
 gmina Środa Wielkopolska

Zobacz też: gmina Piątek, gmina Sobota